Alois Maria Adolf z Liechtensteinu, zjednodušeně  z Lichtenštejna ( Aloys Gonzaga Maria Adolf von und zu Liechstenstein, 17. června 1869 zámek Hollenegg u Deutschlandsbergu – 16. března 1955 Vaduz) byl lichtenštejnský princ a rytíř Řádu zlatého rouna. Byl znám jako podporovatel vědy a umění. Byl čestným členem Akademie věd a umění a několika dalších dobročinných spolků. Jeho manželka Alžběta Amálie byla dámou Řádu hvězdového kříže.

Život 

Alois se narodil jako třetí dítě knížete Alfréda z Lichtenštejna a jeho manželky Henriety Marie z Lichtenštejna na zámku Hollenegg.

Byl činný jako rytmistr 12. pluku hulánů, kde nakonec dosáhl hodnosti podplukovníka.

20. dubna 1903 se Alois ve Vídni oženil s rakouskou arcivévodkyní Alžbětou Amálií, dcerou arcivévody Karla Ludvíka a jeho manželky Marie Terezie z Braganzy. Císař František Josef I. se 8. listopadu 1902 osobně účastnil zasnoubení v Laxenburgu  a dal jasně najevo, že jeho neteř Alžběta Amálie se nesmí vdát za žádného ze svých poddaných a ani rakouského občana. Z tohoto důvodu také požádal prince, aby se vzdal se rakouského občanství jako podmínka ke sňatku.

Po pozemkové reformě došlo ke značnému úbytku majetku rodu v Čechách a na Moravě. Důvodem byly neúměrně vysoké dědické daně v Československu, které způsobily, že byla přeskočena celá jedna generace. Proto po bezdětných knížatech, bratrech Janovi II. a Františkovi, který byl panujícím knížetem v letech 1929 – 1938, nárok na dědictví připadl synům prince Alfréda (1842–1907). 26. února 1923 se však další dědic, nesezdaný a rovněž bezdětný princ František (1868–1929) i jeho mladší bratr Alois, vzdali knížecího majorát a následnictví lichtenštejnského trůnu. Následnictví tak přešlo na Aloisova nejstaršího syna Františka Josefa (1906–1989), kmotřence císaře. Abdikaci 15. března 1923 sepsal vlastnoručně kníže Jan II.

V roce 1944 pak kníže František Josef II. převezl své rodiče z jejich moravského sídla na zámku Velké Losiny na zámek Vaduz.

Kníže Alois Maria Adolf zemřel 16. března roku 1955 ve Vaduzi a byl pohřben v tamní katedrále sv. Floriana.

Potomstvo 

Potomci Aloise z Lichtenštejna byli:

 František Josef II. (16. srpna 1906 – 13. listopadu 1989), lichtenštejnský kníže v letech 1938–1989, ⚭ 1943 hraběnka Georgina von Wilczek (24. října 1921 – 18. října 1989)
 Marie Tereza (14. ledna 1908 – 30. září 1973) ⚭ 1944 hrabě Artur von Strachwitz (18. prosince 1905 – 8. října 1996)
 Karel Alfréd (16. srpna 1910 – 17. listopadu 1985) ⚭ 1949 arcivévodkyně Anežka Kristýna Rakouská (14. prosince 1928 – 17. dubna 2007), dcera arcivévody Huberta Salvátora
 Jiří Hartman (11. listopadu 1911 – 18. ledna 1988) ⚭ 1948 vévodkyně Marie Kristýna Württemberská (* 2. září 1924), dcera vévody Filipa II. a arcivévodkyně Heleny Toskánské
 Ulrich (29. srpna 1913 – 13. října 1978), neoženil se a neměl potomky
 Marie Henrietta (6. listopadu 1914 – 13. října 2011) ⚭ 1943 hrabě Peter von Eltz (1909–1992)
 Alois (20. prosince 1917 – 14. února 1967), neoženil se a neměl potomky
 Jindřich (21. října 1920 – 29. listopadu 1993) ⚭ 1968 hraběnka Amalie von Podstatzky (* 1935)

Reference

Externí odkazy 
 
 

Princové
Alois Adolf
Lichtenštejnové
Narození v roce 1869
Úmrtí v roce 1955
Muži
Rytíři Řádu zlatého rouna
Úmrtí ve Vaduzu